Pekao Szczecin Open 2014 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2014 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 8–14 września 2014 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 106 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2014 w tenisie ziemnym
2014 w polskim sporcie